Катарский коррупционный скандал в Европарламенте — это продолжающийся политический скандал, в котором утверждается, что политики, политические сотрудники, лоббисты, государственные служащие и члены их семей были вовлечены в коррупцию, отмывание денег и организованную преступность с участием государств Катар и Марокко в обмен на влияние в Европарламенте. Правоохранительные органы Бельгии, Италии и Греции изъяли 1,5 миллиона евро наличными, конфисковали компьютеры и мобильные телефоны, а также предъявили обвинения четырем лицам в совершении предполагаемых преступлений.

Смотри также 
 Уотергейтский скандал

Внешние источники 
 Александра Иванова. Коррупция в Европарламенте: все о скандале с Катаром и ЧМ . DW, 12 декабря 2022 г.

Европейский парламент